Карлова:
 Карлова, Лариса Александровна (род. 1958) — советская гандболистка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Карлова, Наталья Фёдоровна (1858—1921) — благотворительница, с 1890 года морганатическая супруга герцога Мекленбург-Стрелицкого.
 Карлова, Ольга Анатольевна (род. 1957) — советский и российский государственный деятель, философ, литературовед и журналист.
 Карлова, Эмма (1932—1994) — югославская актриса, звезда немецкого кино.

Карлова 
 Карлова, Оттон (1836—1904) — немецкий юрист.
 Карлова, Рудольф (1844—1913) — немецкий моряк.

Топоним 
  — эстонское имение Ф. Булгарина.
 Карлова (район Мартин) — деревня в Словакии в районе Мартин.
 Карлова-Студанка — небольшая курортная деревенька в Моравскосилезском крае Чешской республики.
 Карлова Коруна — замок-дворец начала XVIII века в Чехии.
 Карлова площадь — площадь в Праге, самая крупная площадь Чешской республики. Прочее 
 (360) Карлова — довольно крупный астероид главного пояса.